Gough steht für:
 Gough (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gough Whitlam (1916–2014), australischer Politiker und 21. Premierminister Australiens
 Gough-Karte, vermutlich die älteste Karte (Groß-)Britanniens

Gough ist der Name folgender 

Orte:
 Gough (Georgia), Stadt im US-Bundesstaat Georgia

geografischer Objekten:
 Gough-Insel, Insel der Inselgruppe Tristan da Cunha im Atlantischen Ozean
 Gough-Gletscher, Gletscher im Transantarktischen Gebirge
 Goughs Höhle, mittelsteinzeitliche Fundstelle beim Dorf Cheddar, Somerset, England, siehe Cheddar Gorge#Höhlen
 Mount Gough, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Tierarten:
 Gough-Ammer, Vogelart auf den Gough-Inseln
 Gough-Teichhuhn, Vogelart auf den Gough-Inseln

Siehe auch:
 Gugh